Als Glockenwinde werden bezeichnet

 die Glockenrebe (Cobaea scandens), eine rankende Zierpflanze aus der Familie der Sperrkrautgewächse
 Mitglieder der Gattung Glockenwinden (Codonopsis) aus der Familie der Glockenblumengewächse, z. B. die Heilpflanze Dang Shen
 einige Arten der Gattung Nolana aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae), so zum Beispiel die Niederliegende Glockenwinde (Nolana humifusa) oder Nolana napiformis